Santacruz kan syfta på:

Colombia 

 Santacruz (kommun), Nariño, 
 Santacruz (ort), Nariño,